Toponímia:
 McPherson (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Fort McPherson, base militar de l'Exèrcit dels EUA amb seu a East Point, Geòrgia (Estats Units) 
 Fort McPherson (Canadà), poble a la regió d'Inuvik dels Territoris del Nord-oest (Canadà).
 Biografies:
 Andrew McPherson (1918–1940), pilot del Comandament de Bombarders de la RAF
 Charles Macpherson (Edimburg, 1870 - 1927), compositor i organista escocès
 Elle Macpherson (1963), model i actriu australiana 
 James Macpherson (Ruthven, 1736 - 1796), poeta i traductor escocès 
 Miscel·lània: Suspensió MacPherson, tipus de suspensió que utilitza l'eix telescòpic d'un amortidor per controlar la posició de la roda